Billy Walker kan zijn:
Billy Walker (voetballer), een Engelse voetballer en voetbalcoach
Billy Walker (zanger), een Amerikaanse countryzanger